Maria Dorota Luiza Wilhelmina Karolina Wirtemberska (ur. 1 listopada 1797 Carlsruhe – obecnie Pokój – zm. 30 marca 1855 Buda) – księżniczka wirtemberska, arcyksiężna austriacka.

 Córka księcia Ludwika i księżniczki Henrietty von Nassau Weilburg. W latach dziecięcych przebywała w pałacu na Wolanach w hrabstwie kłodzkim.

24 sierpnia 1819 roku wyszła za arcyksięcia Józefa Habsburga, palatyna węgierskiego, syna cesarza Leopolda II. Była matką:

 Franciszki (1820),
 Aleksandra (1825-1837),
 Elżbiety Franciszki (1831–1903), żony arcyksięcia Ferdynanda Karola Habsburga,
 Józefa (1833-1905), męża Klotyldy Sachsen-Coburg-Saalfeld,
 Marii Henrietty (1836-1902), żony króla Belgii Leopolda II.

Arcyksiężna miała wielu utytułowanych potomków, a wśród nich królową belgijską Marię Henriettę, jej córkę Stefanię (żonę arcyksięcia Rudolfa), protoplastę Habsburgów z Żywca – Karola Stefana; także były król Hiszpanii Juan Carlos I jest jej potomkiem.

Bibliografia 
 , "Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej", od nr 6/2008 do nr 15/2008, [dostęp 30.09.2010]

Wirtembergowie
Arcyksiężne Austrii
Urodzeni w 1797
Zmarli w 1855
Ludzie urodzeni w Pokoju (wsi)